MV
 1005 em numeração romana
 (do inglês "merchant vessel", também escrito M/V) classe de embarcações usadas para transporte comercial ou público navio
 Maldivas (código ISO 3166-1)
 MV Agusta, um fabricante italiano de motociclos
 megavolt, um milhão de volts
 em electricidade, média voltagem
 o estado federal alemão de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (em alemão Mecklenburg-Vorpommern)
Mv
 antigo símbolo químico do mendelévio (actualmente Md)
mV
 milivolt, 10-3 volts
mv
 mv (Unix), um comando UNIX para mover um ficheiro para outro directório, ou mudar o seu nome

Desambiguações de siglas